Бюджет:
 Бюджет — смета доходов и расходов определённого лица (семьи, дела, организации, государства и так далее), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.
 Военный бюджет
 Семейный бюджет
 Бюджет организации
 Бюджет — в некоторых переводах так называлась учётная запись пользователя (в вычислительной системе).